Levensverzekering-maatschappij Utrecht, een voormalige Nederlandse verzekeringsmaatschappij, ook 'de Utrecht(se)' genoemd 
 De Utrecht (Amsterdam), winkelmagazijn en verzekeringskantoor van de verzekeringsmaatschappij
 De Utrecht (Leeuwarden), bijkantoor van deze verzekeringsmaatschappij in Leeuwarden
 De Utrecht (Utrecht), het in 1974 gesloopte hoofdkantoor van deze verzekeringsmaatschappij te Utrecht
 Choorstraat 14 (Utrecht), bijkantoor te Utrecht
 Landgoed de Utrecht, een landgoed ten zuiden van Tilburg, in Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden dat in bezit was van de maatschappij

Zie ook
 Utrecht (doorverwijspagina)